|}

Die Bahnstrecke Plzeň–Duchcov ist eine Hauptbahn („celostátní dráha“) in Tschechien, die ursprünglich durch die k.k. priv. Eisenbahn Pilsen–Priesen(–Komotau) (EPPK) erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Plzeň (Pilsen) über Žatec (Saaz) und Postoloprty (Postelberg) nach Obrnice (Obernitz). Die weitere Strecke bis Bílina (Bilin) wurde 1968 wegen des fortschreitenden Braunkohletagebaues ein Teil der neutrassierten Verbindung Ústí nad Labem–Chomutov; der Abschnitt von Bílina bis odb. Rozcesti bei Duchcov (Dux) wurde aufgegeben.

Geschichte 
→Siehe auch Eisenbahn Pilsen–Priesen(–Komotau)

Am 21. April 1870 wurde den Concessionären Richard Fürst Metternich-Winneburg, Anton Edler von Stark, Jaromir Graf Czernin, Johann Graf Lazansky, Dr. Theodor Hassmann und Wilhelm Daniel das Recht zum Baue und Betriebe einer Locomotiveisenbahn von Pilsen nach Priesen (Komotau) im Anschlusse an die neuen Linien der k.k. priv. Buschtiehrader Eisenbahn, nebst Abzweigungen über Saatz zum Anschlusse an die k.k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn einerseits nach Brüx, andererseits nach Dux erteilt. In Betrieb genommen wurde die Strecke Pilsen–Dux mit dem Abzweig nach Brüx in den Jahren 1872 und 1873.

Eröffnungsdaten:

 Pilsen–Plasy: 21. Jänner 1873 (Güterverkehr) 1. Mai 1873 (Personenverkehr)
 Plasy–Schaboglück: 8. August 1873
 Schaboglück–Saaz: 7. September 1873
 Saaz–Obernitz: 16. September 1872
 Obernitz–Bilin: 24. Oktober 1872 (Güterverkehr) 1. Mai 1873 (Personenverkehr)
 Bilin–Ladowitz: 27. Oktober 1872
 Ladowitz–odb. Rozcesti: ~1874

In Schaboglück zweigte eine kurze Verbindungsbahn nach Priesen bei Komotau ab. Sie bestand allerdings nur wenige Jahre und wurde schon 1879 wieder aufgelassen.

Am 1. Jänner 1884 wurde die EPPK verstaatlicht. Die Strecke Pilsen–Dux gehörte fortan zum Netz der k.k. Staatsbahnen kkStB. In der Folgezeit verlor die Strecken sukzessive ihre überregionale Bedeutung. Im Fahrplan von 1919 sind etwa nur drei durchgängige Personenzugpaare zwischen Pilsen und Dux enthalten. Schnellzüge verkehrten keine.

Nach dem Ersten Weltkrieg gelangte die Strecke ins Eigentum der neu begründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen (ČSD).

Nach der Angliederung des Sudetenlandes an Deutschland im Herbst 1938 kam die Strecke zwischen Scheles und Dux zur Deutschen Reichsbahn, Reichsbahndirektion Dresden. Im Reichskursbuch war die Verbindung nun als KBS 167 Dux–Saaz–Mlatz–Pilsen enthalten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam die Strecke wieder vollständig zur ČSD.

Ab den 1950er Jahren wurde der Braunkohleabbau im Nordböhmischen Becken nochmals umfassend intensiviert. Die gesamte Landschaft zwischen Duchcov (Dux), Bílina (Bilin) und Most (Brüx) wurde nach und nach von einem Großtagebau vernichtet, dem nicht nur viele Ortschaften, sondern auch die dort befindlichen Verkehrswege zum Opfer fielen. 1962 wird der Reiseverkehr zwischen Obrnice und Duchcov eingestellt. Der Abschnitt zwischen Bílina und Ledvice wird kurz darauf abgebrochen.

In den 1960er Jahren beginnt der zweigleisige Ausbau der Strecke von Obrnice bis Bílina, um den gesamten Verkehr des Abschnittes Teplice-Most der Hauptbahn Ústí nad Labem–Chomutov aufnehmen zu können. Am 8. April 1968 geht die umgebaute, jetzt zweigleisige und elektrifizierte Strecke zusammen mit dem Neubauabschnitt Bílina–Duchcov–Oldřichov u Duchcova in Betrieb. 1979 erhält der Abschnitt odb. České Zlatníky–Bílina ein drittes Gleis.

In den 1980er Jahren wird auch die Strecke zwischen Žatec západ und Obrnice für den Kohleverkehr elektrifiziert. Am 31. Oktober 1985 wurde der elektrische Betrieb aufgenommen.

Nach der Teilung der Tschechoslowakei in zwei selbständige Staaten zum 1. Januar 1993 kam die Strecke zu den neugegründeten Tschechischen Bahnen (ČD). In der Folge verlor die Gesamtstrecke weiter an Bedeutung. So wurde etwa die letzte bedeutende Schnellzugverbindung zwischen Pilsen und Liberec eingestellt. Im Dezember 2007 wurde der Nahverkehr zwischen Podbořany–Žatec aufgegeben, nach dem der dafür zuständige Ústecký kraj die Zugleistungen wegen Unrentabilität abbestellt hatte.

Zugverkehr 
(Stand: 01/2009)

In den Fahrplänen ist die einst durchgängige Verbindung heute in drei verschiedenen Kursbuchtabellen zu finden:

 KBS 160: Plzeň–Žatec
 KBS 123: Most–Žatec západ
 KBS 130: Ústí nad Labem–Chomutov

Fernverkehr findet heute nur noch zwischen Plzeň und Žatec statt. Im Zweistundentakt verkehren Schnellzüge in der Relation Plzeň–Most über Chomutov. Diese Schnellzüge werden seit Dezember 2016 nach einer Direktvorgabe für zehn Jahre von GW Train Regio mit Fahrzeugen der DB-Baureihe 628 betrieben, bis dahin wurden sie noch von den Tschechischen Staatseisenbahnen mit Triebwagen der Baureihe 842 und einem Beiwagen gefahren.

Personenzüge verkehren heute in den Relationen Plzeň–Podbořany und Žatec západ–Most. Auch hier besteht ein zweistündlicher Taktfahrplan, der werktags zum Teil zu einem Stundentakt verdichtet ist. Von Obrnice nach Bilina verkehren heute keine direkten Reisezüge mehr.

Literatur 
 Zdeněk Hudec u. a.: Atlas drah České republiky 2006–2007, 2. Auflage; Verlag Pavel Malkus, Praha, 2006, ISBN 80-87047-00-1

Einzelnachweise

Weblinks 

 Plzeň–Žatec auf www.zelpage.cz
 Most–Žatec západ auf www.zelpage.cz

Bahnstrecke in Tschechien